

Geografie 
 Asan (Guam), een dorp en gemeente op Guam
 Asan (Kathmandu), een markt en plein in het centrum van de stad Kathmandu, Nepal
 Asan (Kembang Tanjong), een plaats in de provincie Atjeh, Indonesië
 Asan (Zuid-Korea), een stad in de provincie Chungcheongnam-do, Zuid-Korea
 Asan Kareung een plaats in de provincie Atjeh, Indonesië
 Asan Khurd, een plaats in de staat Haryana, India
 Asan Nicah, een plaats in de provincie Atjeh, Indonesië
 Asan Rampak, een plaats in de provincie Atjeh, Indonesië

Titulatuur 
 Aasaan, titel in India

Personen 
 Asan Bazajev, een Kazachse wielrenner
 Kumaran Asan, een Indiase dichter
 Mustafa Aşan, een Turkse voetballer
 Ömer Asan, een Turkse antropoloog, auteur en fotograaf

Organisaties 
 Autistic Self-Advocacy Network, een non-profit autismerechtenorganisatie

ICT 
 AddressSanitizer, een programmeertool voor het detecteren van bugs